

Persone 
 Dejan Iliev (1995) – calciatore macedone
 Dimităr Krasimirov Iliev (1988) – calciatore bulgaro
 Dimităr Vasilev Iliev (1986) – calciatore bulgaro
 Georgi Iliev (1981) – calciatore bulgaro
 Hristo Iliev (1936-1974) – calciatore bulgaro
 Ilian Iliev (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Ivica Iliev (1979) – dirigente sportivo ed ex calciatore serbo
 Nikolaj Iliev (1964) – calciatore bulgaro 
 Plamen Iliev (1991) – calciatore bulgaro
 Valentin Iliev (1980) – calciatore bulgaro
 Velizar Iliev (1966) – pentatleta bulgaro naturalizzato statunitense
 Vladimir Iliev (1987) – biatleta bulgaro

Altro 
 Vasil Iliev Security – organizzazione criminale bulgara